Mama (film)  se poate referi la:

 1956 Mama (Мать) – film sovietic, regia Mark Donskoi
 1957 Mama (Mother India) – film indian, regia Mehboob Khan
 1959 Inimă de mamă – film sovietic, regia Boris Barnet
 1961 Perlă de mamă (Pärlemor) – film suedez, regia Torgny Anderberg
 1964 Mamă ciudată (Senzi mama) – film cehoslovac, regia Vladislav Pavlovic
 1972 Surâsul mamei (La sonrisa de mamá) – film argentinian, regia Enrique Carreras